A brit nagydíj volt a 2011-es MotoGP-világbajnokság hatodik futama. A versenyt Silverstone-ban rendezték június 12-én.

Mindhárom kategória versenye szakadó esőben zajlott. A MotoGP-ben Casey Stoner végzett az élen Andrea Dovizioso és a sérülése után visszatérő Colin Edwards előtt, a Moto2 versenyét Stefan Bradl nyerte, megelőzve Bradley Smith-t és Michele Pirrót. A nyolcadliteresek Jonas Folger, Johann Zarco, Héctor Faubel sorrendben állhattak dobogóra.

A MotoGP végeredménye

A Moto2 végeredménye

A 125 cm³ végeredménye

Források 

B
M